Le terme ligne 81 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 81 du tramway de Bruxelles ;
 Ligne 81 du tramway vicinal de Charleroi.

Voir aussi 
  

81